Velika nagrada ZDA 2013 je osemnajsta dirka Svetovnega prvenstva Formule 1 v . Odvijala se je 17. novembra 2013 na dirkališču Circuit of the Americas v bližini Austina, Teksas. Zmagal je Sebastian Vettel, Red Bull-Renault, drugo mesto je osvojil Romain Grosjean, Lotus-Renault, tretje pa Mark Webber, Red Bull-Renault.

Vettel je z najboljšega štartnega položaja na štartu povedel, na drugo mesto se je prebil Grosjean, Webber pa po slabšem štartu s prehitevanjem Lewisa Hamiltona na tretjega. Kljub varnostnem avtomobilu v prvem krogu zaradi trčenja Adriana Sutila so te uvrstitve zadržali do konca dirke. Vettel je dosegel rekordno osmo zaporedno zmago v eni sezoni.

Rezultati

Kvalifikacije

|-
! 1
| align="center" | 1
|  Sebastian Vettel
| Red Bull-Renault
| 1:38,516
| 1:37,065
| 1:36,338
| 1
|-
! 2
| align="center" | 2
|  Mark Webber
| Red Bull-Renault
| 1:38,161
| 1:37,312
| 1:36,441
| 2
|-
! 3
| align="center" | 8
|  Romain Grosjean
| Lotus-Renault
| 1:38,676
| 1:37,523
| 1:37,155
| 3
|-
! 4
| align="center" | 11
|  Nico Hülkenberg
| Sauber-Ferrari
| 1:38,339
| 1:37,828
| 1:37,296
| 4
|-
! 5
| align="center" | 10
|  Lewis Hamilton
| Mercedes
| 1:37,959
| 1:37,854
| 1:37,345
| 5
|-
! 6
| align="center" | 3
|  Fernando Alonso
| Ferrari
| 1:38,929
| 1:37,368
| 1:37,376
| 6
|-
! 7
| align="center" | 6
|  Sergio Pérez
| McLaren-Mercedes
| 1:38,367
| 1:38,040
| 1:37,452
| 7
|-
! 8
| align="center" | 7
|  Heikki Kovalainen
| Lotus-Renault
| 1:38,375
| 1:38,078
| 1:37,715
| 8
|-
! 9
| align="center" | 17
|  Valtteri Bottas
| Williams-Renault
| 1:37,821
| 1:37,439
| 1:37,836
| 9
|-
! 10
| align="center" | 12
|  Esteban Gutiérrez
| Sauber-Ferrari
| 1:38,082
| 1:38,031
| 1:38,034
| 20
|-
! 11
| align="center" | 19
|  Daniel Ricciardo
| Toro Rosso-Ferrari
| 1:38,882
| 1:38,131
|
| 10
|-
! 12
| align="center" | 14
|  Paul di Resta
| Force India-Mercedes
| 1:38,894
| 1:38,139
|
| 11
|-
! 13
| align="center" | 5
|  Jenson Button
| McLaren-Mercedes
| 1:38,588
| 1:38,217
|
| 15
|-
! 14
| align="center" | 9
|  Nico Rosberg
| Mercedes
| 1:38,743
| 1:38,364
|
| 12
|-
! 15
| align="center" | 4
|  Felipe Massa
| Ferrari
| 1:39,094
| 1:38,592
|
| 13
|-
! 16
| align="center" | 18
|  Jean-Éric Vergne
| Toro Rosso-Ferrari
| 1:38,880
| 1:41,696
|
| 14
|-
! 17
|align="center" | 15
|  Adrian Sutil
| Force India-Mercedes
| 1:39,250
|
|
| 16
|-
! 18
| align="center" | 16
|  Pastor Maldonado
| Williams-Renault
| 1:39,351
|
|
| 17
|-
! 19
| align="center" | 21
|  Giedo van der Garde
| Caterham-Renault
| 1:40,491
|
|
| 18
|-
! 20
| align="center" | 22
|  Jules Bianchi
| Marussia-Cosworth
| 1:40,528
|
|
| 19
|-
! 21
| align="center" | 20
|  Charles Pic
| Caterham-Renault
| 1:40,596
|
|
| 22
|-
! 22
| align="center" | 23
|  Max Chilton
| Marussia-Cosworth
| 1:41,401
|
|
| 21
|-
! colspan=8|Vir:
|}

Dirka

|-
! 1
| align="center" | 1
|  Sebastian Vettel
| Red Bull-Renault
| 56
| 1:39:17,148
| 1
| 25
|-
! 2
| align="center" | 8
|  Romain Grosjean
| Lotus-Renault
| 56
| +6,284
| 3
| 18
|-
! 3
| align="center" | 2
|  Mark Webber
| Red Bull-Renault
| 56
| +8,396
| 2
| 15
|-
! 4
| align="center" | 10
|  Lewis Hamilton
| Mercedes
| 56
| +27,358
| 5
| 12
|-
! 5
| align="center" | 3
|  Fernando Alonso
| Ferrari
| 56
| +29,592
| 6
| 10
|-
! 6
| align="center" | 11
|  Nico Hülkenberg
| Sauber-Ferrari
| 56
| +30,400
| 4
| 8
|-
! 7
| align="center" | 6
|  Sergio Pérez
| McLaren-Mercedes
| 56
| +46,692
| 7
| 6
|-
! 8
| align="center" | 17
|  Valtteri Bottas
| Williams-Renault
| 56
| +54,509
| 9
| 4
|-
! 9
| align="center" | 9
|  Nico Rosberg
| Mercedes
| 56
| +59,141
| 12
| 2
|-
! 10
| align="center" | 5
|  Jenson Button
| McLaren-Mercedes
| 56
| +1:17,278
| 15
| 1
|-
! 11
| align="center" | 19
|  Daniel Ricciardo
| Toro Rosso-Ferrari
| 56
| +1:21,004
| 10
| 
|-
! 12
| align="center" | 4
|  Felipe Massa
| Ferrari
| 56
| +1:26,914
| 13
|
|-
! 13
| align="center" | 12
|  Esteban Gutiérrez
| Sauber-Ferrari
| 56
| +1:31,707
| 20
|
|-
! 14
| align="center" | 7
|  Heikki Kovalainen
| Lotus-Renault
| 56
| +1:35,063
| 8
|
|-
! 15
| align="center" | 14
|  Paul di Resta
| Force India-Mercedes
| 56
| +1:36,853
| 11
|
|-
! 16
| align="center" | 18
|  Jean-Éric Vergne
| Toro Rosso-Ferrari
| 56
| +1:44,574
| 14
| 
|-
! 17
| align="center" | 16
|  Pastor Maldonado
| Williams-Renault 
| 55
| +1 krog
| 17
| 
|-
! 18
| align="center" | 22
|  Jules Bianchi
| Marussia-Cosworth
| 55
| +1 krog
| 19
| 
|-
! 19
| align="center" | 21
|  Giedo van der Garde
| Caterham-Renault
| 55
| +1 krog
| 18
| 
|-
! 20
| align="center" | 20
|  Charles Pic
| Caterham-Renault
| 55
| +1 krog
| 22
| 
|-
! 21
| align="center" | 23
|  Max Chilton
| Marussia-Cosworth
| 54
| +2 kroga
| 21
| 
|-
! Ods
| align="center" | 15
|  Adrian Sutil
| Force India-Mercedes
| 0
| Trčenje
| 17
|
|-
! colspan=8|Vir:
|}

Sklici in opombe

Formula 1 sezona 2013
2013